

Населені пункти та їхні частини

 Ґорай — гміна в Білґорайському повіті Люблінського воєводства
 Ґорай — село в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґорай — село в гміні Пшиточна Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Ґорай — село в гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Ґорай — частина села Чарнисток у гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ґорай — частина села Юґошув у гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґорай — осада в гміні Штум Штумського повіту Поморського воєводства

Примітки